Paul Huf (acteur), een Nederlands acteur
Paul Huf (fotograaf), zijn zoon, een Nederlands fotograaf